

Села 
 Новомихайлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Мар'янівська сільська громада (в минулому — Маловисківський район)
 Новомихайлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Тишківська сільська громада (в минулому — Добровеличківський район)